

События 
 Консулы имп. Анастасий I (III раз) и Венантий Юниор.
 Хлодвиг I, король франков, побеждает вестготов в битве при Вуйе.
 Смерть короля вестготов Алариха II в битве при Вуйе.
 Завоевание франками Аквитании. Захват Тулузы, столицы везеготов.
 507—531 — Король вестготов Амаларих.
 Бриттская миграция достигает Галисии. С этого года в списке церквей королевства свевов упоминается sedes Britonorum (кафедра бриттов).
 Вторжение вэйских войск в долину между реками Хуай и Янцзы отражено.
 507—531 — 26-й император Японии Кэйтай.

Скончались 
 Аларих II, король вестготов
 Домангарт I, король гэльского королевства Дал Риада

См. также